Hornau ist der Ortsname von

 Hornau (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hornau (Kelkheim), Ortsteil der Stadt Kelkheim, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Hornau (Windelsbach), Ortsteil der Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hornau (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Hornau ist der Familienname von

 Johann Balthasar Liesch von Hornau (1592–1661), Weihbischof und Bistumsadministrator in Breslau